Casalino ima više značenja:
 Casalino, Alessandria
 Casalino, Arezzo
 Casalino, Frosinone
 Casalino, Genoa
 Casalino, Novara
 Casalino, Parma
 Casalino, Pavia
 Casalino, Perugia
 Casalino, Reggio Emilia
 Casalino, Trento
 Casalino, Verona